Села:
 Малоолександрівка — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Малоолександрівка — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Малоолександрівка — Луганська область, Сватівський район
 Малоолександрівка — Херсонська область, Скадовський район